Соревнования в фигурном катании среди танцевальных пар на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 19 и 20 февраля. Местом проведения соревнований стал ледовый зал Кёнпхо, расположенный в Канныне. В турнире приняло участие 24 танцевальных пары из 17 стран, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2017 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал прошли 20 лучших пар.

Предыдущими олимпийскими чемпионами являются американские фигуристы Мерил Дэвис и Чарли Уайт.

Медалисты

Рекорды 
До начала зимних Олимпийских игр 2018 года мировые рекорды в танцах на льду были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Ссылки 
 Фигурное катание на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU)

Фигурное катание в сезоне 2017/2018